Fairsky beschreibt:

 Steel Artisan
 Príncipe Perfeito (Schiff)
 Fairsky (Schiff, 1984)